John Roche peut désigner :
 John Roche (1834–1893), homme politique québécois ;
 John A. Roche (1844-1904), homme politique américain, maire de Chicago ;
 John Roche (1893-1952), acteur américain ;
  (1949-), joueur américain de basket-ball.